Фред Макгроу Доннер (, , Вашингтон) — американский  и , -, . Эмерит-профессор Чикагского университета. Один из авторов «Энциклопедии ислама» и «Ираники». Лауреат стипендии Гуггенхайма. Член-корреспондент .

Биография 
Фред Доннер обучался в Бернард Тауншип Шкул Дистрикт в  в штате Нью-Джерси. В 1968 году он окончил Принстонский университет по специальности востоковедение со степенью бакалавра гуманитарных наук. В 1966—1967 годах Фред проходил дополнительное обучение в  в Шимлане, Ливан по специальности «арабский язык», а в 1970—1971 годах — в университете Эрлангена — Нюрнберга, Германия, по специальности «восточная филология». Между обучением в Принстоне и дополнительным обучением в Эрлангене — Нюрнберге, Фред проходил военную службу в армии США в Германии, в качестве сотрудника .

По окончании военной службы и дополнительного обучения Фред вернулся в Принстон, где в 1975 году получил степень PhD по востоковедению. После этого он устроился преподавателем исламской и ближневосточной истории в Йельский университет, где работал вплоть до 1982 года, когда перешёл на работу в Институт Ближнего Востока и исламской цивилизации Чикагского университета. Там Фред работал преподавателем ранней и средневековой истории ислама, исламского права, а также арабской палеографии и эпиграфики.

Основные исследования учёного первоначально посвящены изучению взаимоотношений между кочевыми и оседлыми народами исламского Ближнего Востока, но в дальнейшем он стал углубленно заниматься изучением исламской историографии, особенно , коранистики, арабской папирологии и истоков возникновения исламской цивилизации.

С 1978 по 1988 год Фред был членом . Весной 2001 года он выступал в  по вопросам истории Ближнего Востока в Аммане, Иордания. В 2007—2008 годах он был удостоен почётной стипендии Гугенхайма. В 2014—2015 он был почётным феллоу Стэнфордского гуманитарного центра, а в 2018—2019 годах — . В 1990—1992 годах Фред был избран президентом организации исследователей средневековья на Среднем Востоке, а в 2012 . На 2022 год он является феллоу Международной ассоциации коранистов. В 2012 году Фред также был избран член-корреспондентом научного комитета  и в том же году удостоен фестшрифта. Совместно с Ребеккой Хассельбах-Анди Фред также является главным редактором сборника материалов международной научной конференции Scripts and Scriptures: Writing and Religion in Arabia, ca.500-700 °C.E, проходившей в 2018—2019 годах.

Работы

Монографии

Сборники под редакцией

Переводы

Примечания 

Преподаватели Йельского университета
Авторы Энциклопедии ислама
Профессора Чикагского университета